Бофо́р-сюр-Жерва́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на південний схід від Парижа, 115 км на південь від Ліона, 27 км на південний схід від Валанса.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 191 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 441,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бофор-сюр-Жерванн на сайті французького Національного інституту географії
 Бофор-сюр-Жерванн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бофор-сюр-Жерванн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дром

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дром